Melissza görög mitológiai alak, Melisszeusz lánya
 Melissza görög mitológiai alak, Démétér papnője
 Melissza női keresztnév